Grau-Weide ist:
 die Pflanzenart Salix cinerea – siehe Asch-Weide und
 die Pflanzenart Salix eleagnos – siehe Lavendel-Weide.